Rossosz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Rossosz, village du powiat de Biała Podlaska
 Rossosz, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska, dont le village précédent est le chef-lieu
 Rossosz, village du powiat de Łęczna